Hjemmeside har flere betydninger:
 Et andet ord for websted.
 Indgangssiden eller hoved-websiden i et websted.
 En personlig webside, for eksempel hos et web hosting service eller et universitets website, som typisk er gemt i brugerens hjemmekatalog.
 Webside eller lokal fil, som automatisk hentes når en webbrowser starter eller når browserens "home" knap aktiveres; dette kaldes også en startside.